Алекса́ндр Па́влович Борода́вкин (6 октября 1919, Катаржина, Тираспольский уезд — 21 мая 1996, Барнаул) — советский и российский , доктор исторических наук (1972), заслуженный деятель науки РСФСР (1980), профессор Алтайского государственного университета, заведующий Проблемной научно-исследовательской лабораторией истории, археологии и этнографии Сибири в Томском государственном университете.

Биография 
Родился в семье бухгалтера Павла Александровича, бывшего участника Первой мировой войны (? — 1941), и учительницы начальных классов Софьи Михайловны (1894—1983). Окончил исторический факультет Одесского университета (1941), участвовал в Великой Отечественной войне. По окончании Краснодарского минометно-артиллерийского училища служил на Воронежском фронте в должности заместителя командира батареи. После тяжелого ранения в левую ногу 8 сентября 1942 года был эвакуирован в Красноярск и находился там на лечении до июня 1943 года.

Работал в Управлении НКВД по Красноярскому краю инспектором хозяйственного отдела, но уже в августе 1943 года перешел на должность преподавателя историко-филологического факультета Красноярского педагогического института. До октября 1946 года — декан историко-филологического факультета, заместитель директора института по учебно-научной работе Затем А. П. Бородавкин переехал в Томск, куда его пригласили для учёбы в аспирантуре при ТГУ.

С 1 ноября 1946 года — старший преподаватель, с 1 сентября 1954 по сентябрь 1968 года — доцент кафедры истории СССР ТГУ. В марте — апреле 1948 и с 27 сентября 1956 по 1 мая 1958 года исполнял обязанности заведующего кафедрой. Под руководством доцента В. Ю. Гессена А. П. Бородавкин подготовил и 8 декабря 1950 г. в совете историко-филологического факультета ТГУ защитил диссертацию «Публицист С. С. Шашков и его исторические воззрения» на соискание ученой степени кандидата исторических наук (официальные оппоненты — профессор И. М. Разгон, доценты В. Ф. Федоров и Н. Ф. Бабушкин).

С 15 января 1956 по 1 сентября 1958 года был заместителем, а с 13 ноября 1963 по апрель 1965 года — деканом историко-филологического факультета ТГУ. С 30 мая 1968 по июнь 1973 года А. П. Бородавкин — заведующий Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС). В 1972 году защитил докторскую диссертацию «Реформа 1861 г. на Алтае» (официальные оппоненты Б. Г. Литвак, З. Г. Карпенко и М. Е. Плотникова).

В 1973 году был приглашен на работу в только что открытый в Барнауле Алтайский государственный университет (АГУ). С 12 июня 1973 по 1 июня 1976 года — проректор по учебной и научной работе АГУ. С 16 сентября 1973 года он заведовал кафедрой истории СССР, с 1984 по 14 июня 1989 года — кафедрой дореволюционной отечественной истории. С 14 июня 1989 года — профессор, с 15 февраля 1990 года — профессор-консультант.

Супруга — химик Людмила Александровна Першина (1922—2004).

Работы 
 Совместно с Г. П. Шатровой. Декабрист Г. С. Батеньков. Томск, 1960;
 Совместно с Г. Х. Рабиновичем, Л. Г. Сухотиной. Об особенностях развития капитализма в Сибири (1861-сер. 90-х гг. XIX в.) // Труды ТГУ. 1965. Т. 158.;
 Совместно с А. А. Говорковым. К истории торговли и торгово-ростовщического капитала в Сибири (1861—1891 гг.) // Там же;
 Совместно с А. Т. Топчием. Наделы и повинности мастеровых и урочников на Алтае по реформе 1861 г. // Из истории Сибири. Томск, 1970. Вып. 1;
 Совместно с А. Т. Топчием. Учреждение мировых посредников на Алтае // Итоги и задачи изучения истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1971;
 Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 1972;
 Совместно с А. Т. Топчием. Реформа 1861 г. и Сибирь // Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983;
 Совместно с Ю. С. Булыгиным, С. И. Маслениковским, М. Ф. Розеном. Алтай в ХVII-XVIII вв. // История Алтая: Учебное пособие. Барнаул, 1983. Ч. 1;
 Совместно с Т. М. Винниковой. Алтайский горный округ в первой половине XIX в. // Там же;
 Падение крепостного права на Алтае // Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987;
 Алтай в XVIII — первой половине XIX в. // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1995. Т. 1.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны I степени (1990);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1980).

Примечания

Литература 
 Шушаков Н. Молодой ученый-общественник А. П. Бородавкин // За советскую науку. 1950. 16 декабря;
 Бурлаченко Г. Защита диссертации «Публицист С. С. Шашков» // За советскую науку. 1950. 16 декабря;
 Николаев И. Он наш декан // За советскую науку. 1964. 12 октября;
 Комиссарова Р. «Прекрасная должность — быть на земле Человеком» // За советскую науку. 1969. 2 октября;
 Развитие общественных и гуманитарных наук в Томском университете (1880—1980) / Ред. А. П. Бычков, Б. Г. Могильницкий. Томск, 1980;
 Скубневский В. Одессит Бородавкин успешно распахал целину Алтая: К 75-летию юбиляра // За науку (Барнаул). 1994. Октябрь;
 А. П. Бородавкин: некролог // Алтайская правда. 1996. 24 мая;
 Бородавкин Александр Павлович (1919—1996) // Известия АГУ. 1996. № 2;
 Мищенко В. Т. Бородавкин Александр Павлович // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1996. Т. 2;
 Актуальные вопросы истории Сибири: Научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: Материалы конференции / Под. ред. Ю. Ф. Кирюшина, В. А. Скубневского. Барнаул, 1998;
 Из истории Сибири: К 30-летию лаборатории / Под ред. Э. И. Черняка. Томск, 1998;
 Антропов В. Штрихи к портрету учителя // За науку (Барнаул). 1999. 14 октября;
 Скубневский В. А. 80 лет со дня рождения проф. А. П. Бородавкина (1919—1996) // Страницы истории Алтая. 1999 г.: Календарь памятных дат. Барнаул, 1999;
 Актуальные вопросы истории Сибири: Научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: Материалы конференции / Под ред. Ю. Ф. Кирюшина, В. А. Скубневского. Барнаул, 1998;
 Профессора Алтайского университета: Биографический справочник / Под ред. Ю. Ф. Кирюшина. Барнаул, 2000, С. 31;
 БОРОДАВКИН Александр Павлович // Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945—1980) / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, Л. Л. Берцун и др. Томск, 2001. Т. 3. C. 52—57.
 Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиогр. словарь. 2-е изд. Саратов, 2000.

Архивные источники 
 Личное дело А. П. Бородавкина // Архив АГУ.

Ссылки 
 
 
 

Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Красноярского педагогического университета
Члены КПСС
Выпускники Одесского университета
Депутаты Томского городского совета
Родившиеся в Тираспольском уезде